Le questionnaire d'évaluation du risque de décrochage scolaire en milieu scolaire (DEMS) a été élaboré afin d'évaluer le risque de décrochage scolaire en France et au Québec.

Présentation 
Cet instrument élaboré par Potvin, Doré-Côté, Fortin, Royer, Marcotte et Leclerc (2004) au Québec a pour but d’identifier les élèves de niveau secondaire à risque de décrocher de l’école. 
Le questionnaire comporte 35 points, répartis en cinq sous-échelles qui composent l’échelle totale : 

 Implication parentale
 Attitude envers l’école
 Perception de son niveau de réussite scolaire
 Supervision parentale
 Aspiration scolaire

Notes et références

Voir aussi
 Décrochage scolaire
 Psychologie scolaire
 Psychologie de l'éducation

Test psychométrique
Cadre éducatif